Это список главных тренеров матча всех звёзд АБА.

Матч проходил в формате звёзды Восточного дивизиона против звёзд Западного дивизиона с 1968 по 1975 годы. На матче всех звёзд 1976 года встречались «Денвер Наггетс» и все остальные звёзды АБА. Матчи всех звёзд проводились до объединения АБА с НБА в 1976 году. 

По четыре раза главными тренерами матча всех звёзд назначались наставники, возглавляющие команды «Кентукки Колонелс» и «Юта Старз». По три раза главными тренерами выбирались Ларри Браун и Бэйб Маккарти.

Легенда

Главные тренеры матча всех звёзд

Восточный дивизион

Западный дивизион

Звёзды АБА

Денвер

Чаще всего выбирались

См. также 
 Список главных тренеров матча всех звёзд НБА

Примечания

Ссылки 

Матчи всех звёзд АБА
Тренеры АБА
Появились в 1968 году в США
Исчезли в 1976 году
АБА